Kiss Eszter (1888–?) magyar színésznő
 Kiss Eszter (1907–1983) magyar színésznő
 Kiss Eszter (1971) magyar színésznő
 Kiss Eszter (1982–2020) magyar újságíró
 Kiss Eszter (1983) magyar történész